Le tournoi de Cincinnati est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du  au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Gail Sherriff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kerry Harris et Valerie Ziegenfuss.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en juillet 1969